Eurasburg ist der Name folgender Orte:

 Eurasburg (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Eurasburg (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern